Флирт — манера поведения, привлекающая внимание.
 «Флирт» — немецкий художественный фильм 1933 года с Ольгой Чеховой.
 «Флирт» (ит.) — итальянский художественный фильм 1983 года с Моникой Витти.
 «Флирт» — австралийский художественный фильм 1991 года с Николь Кидман.
 «Флирт» — художественный фильм 1995 года.
 «Флирт» — советская и российская панк-рок группа из Усолье-Сибирское.